

Code 
DEM est un code qui peut signifier :
  ;
 Deutsche Mark, l’ancienne monnaie de l’Allemagne, selon la norme ISO 4217, et aujourd'hui une division de l'euro depuis le  (1 EUR = 1,95583 DEM).

Sigles 
DEM est un sigle qui peut signifier :
 diplôme d'études musicales, le plus haut diplôme délivré par les conservatoires à rayonnement régional ou départemental ;
 détection électro-magnétique, le premier radar mis en service dans la marine nationale française en 1941–1942 ;
 dose érythémale minimale, la plus faible dose d'ultraviolet qu'une personne reçoit provoquant un érythème (une rougeur de la peau) ;
 digital elevation model (en français, modèle numérique de terrain) ;
 .dem, l'extension de fichier habituelle pour les fichiers USGS DEM ;
 discrete element method (en français, méthode des éléments discrets), une méthode proche de la méthode des éléments finis.

Abréviations 
dem. ou dém. est une abréviation qui peut signifier :
 démocrate ou démocratique, un mot souvent utilisé dans le nom de pays ou de partis politiques ;
 démission, dans le discours oral populaire ;
 .

Toponymes 

 Dem, une freguesia de la municipalité de Caminha dans le district de Viana do Castelo et la région Nord au Portugal ;
 Dem, un village du département et la commune rurale de Kaya dans la province du Sanmatenga et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.

Patronymes 

 Malanda Dem (1929-2008), un philosophe, théologien, psychologue et psychanalyste congolais ;
 Marc Dem (1927?-1997), un journaliste français ;
 Tidiane Dem (1908-19??), un intellectuel, homme d’affaires, politicien et écrivain ivoirien.

Linguistique 
 dem, une langue papoue parlée en Indonésie, dans la province de Papouasie
 dem, un mot du patois jamaïcain (anglais jamaïcan), signifiant eux

DEM
dem.